Свидетель:
 Свидетель — человек, присутствовавший на каком-либо событии.
 Свидетель — участник свадебного обряда.

Кино и телевидение 
 «Свидетель» («Без следа»,  — кинофильм, 1969, Венгрия, реж. Петер Бачо.
 «Свидетель» («Очевидец», ) — кинофильм, 1981, США, реж. Питер Йетс.
 «Свидетель» () — кинофильм, 1985, США, реж. Питер Уир.
 «Свидетель» — телефильм (2 серии), 1986, СССР («Беларусьфильм»), реж. Валерий Рыбарев.
 «Свидетель» («Мэтуон», ) — кинофильм, 1987, США, реж. Джон Сэйлз.
  (1992) — американский короткометражный фильм.
 «Свидетель» () — третий эпизод, первого сезона сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы» 2019 года.

См. также